Le jinghu est un instrument à cordes frottées chinois de la famille des huqin.
 Le district de Jinghu est une subdivision administrative de la ville-préfecture de Wuhu, dans la province de l'Anhui, en République populaire de Chine.
 L'autoroute G2 également appelée autoroute Jinghu est une autoroute qui relie Pékin (abréviation ) à Shanghai (abréviation ).